Paolo Amadesi (1902-1978) – calciatore italiano
 Renzo Amadesi (1915 – ...) – ex calciatore italiano